О’Фаррелл (, ) — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители 
  (род. 1959) — австралийский политик, премьер Нового Южного Уэльса (2011—2014).
  (Роберт Артур О’Фаррелл; 1896—1988) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс» (1926).
  (род. 1960) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Мельбурн Сторм».
  (род. 1978) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Сидней» и «Хоторн».
  (род. 1983) — канадский гребец, серебряный медалист Чемпионата мира в восьмёрках с рулевым (2009).
  (ум. 1971) — ирландский политик, член Сената Ирландского свободного государства (1922—1936) и Сената Ирландии (1948—1950).
  (род. 1990) — ирландский хёрлер, финалист Всеирландского чемпионата в составе команды Корка (2013).
  (1865—1828) — австралийский католический священник, епископ Батерста (с 1920).
  (1832—1894) — ирландский и американский католический священник, 1-й епископ Трентона (с 1881).
 О’Фаррелл, Мэгги (род. 1972) — британская писательница, лауреат Премии Коста (2010).
  — канадский и американский молекулярный биолог, профессор биохимии и биофизики Калифорнийского университета в Сан-Франциско (с 1989), один из изобретателей двумерного электрофореза.
  (ум. 1602) — ирландский католический священник, епископ Клонферта (с 1587).
 О’Фаррелл, Фрэнк (1927—2022) — ирландский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1977) — ирландский хёрлер, чемпион Национальной лиги хёрлинга в составе команды Корка (1998).
  (1884—1957) — ирландская медсестра, парламентёр Пасхального восстания.
  (род. 1981) — ирландский игрок в камоги, Всеирландская чемпионка в составе команды Корка (2008, 2009).

См. также